Латвійська футбольна Вища ліга 2016 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Стартував 11 березня 2016 року. Титул чемпіона вперше здобув Спартакс (Юрмала).

Передсезонні новини 
Команді Сконто не надали ліцензію на участь у турнірі через відсутність відповідного стадіону та тренувальної бази, а також через заборгованість перед працівниками клубу. Вакантне місце зайняла команда РФШ, яка у минулому сезоні була третя у першій лізі Латвії.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вентспілс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Латвії 2016—2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

1 раунд (1-14)

2 раунд (15-28)

Плей-оф 
За результатами плей-оф команда МЕТТА/Латвійський ун-т залишилась в Латвійській футбольній Вищій лізі на наступний сезон.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 2016

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2016
Латвія